«Para siempre» puede referirse a:

Música 
 Para siempre (2000), canción de Los Ratones Paranoicos.
 Para siempre (1992), canción de Magneto.
 Para siempre (2001), canción de Zurdok.
 Para siempre (2007), canción de Vicente Fernández.
 Para siempre (2007), álbum de Vicente Fernández.

Cine y televisión 
 Para siempre (Always) (1989), película dirigida por Steven Spielberg.
 Para siempre (2006), capítulo (T02E22) de la serie House M. D..